Søren Pedersen kan henvise til flere personer:

 Søren Pedersen (borgmester) – borgmester i Bjerringbro
 Søren Pedersen (politiker, 1802-1880) – dansk gårdejer og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget
 Søren Pedersen (politiker, 1826-1898) – dansk smed og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget
 Søren Pedersen (politiker, 1835-1911) – dansk gårdfæster og politiker, medlem af Folketinget
 Søren Pedersen (1851-1926) (1851-1926) – dansk proprietær
 Søren Pedersen (1868-1937) (1868-1937) – dansk proprietær
 Søren Pedersen (fodboldspiller, født 1941) – dansk fodboldspiller
 Søren Pedersen (fodboldspiller, født 1978) – dansk sportsdirektør og tidligere fodboldspiller
 Søren Rishøj Pedersen (1917-1988) - administrator
 Søren Pedersen (ishockeyspiller) – dansk ishockeyspiller
 Søren Pedersen (håndboldspiller) - dansk håndboldspiller
 Søren Sommer Pedersen - dansk agroøkolog